Agrupació Dramàtica de Barcelona, companyia de teatre històrica amb seu a Barcelona
 Arxiu Diocesà de Barcelona, arxiu eclesiàstic de l'Arquebisbat de Barcelona
 Banc Asiàtic de Desenvolupament (del seu nom en anglès Asian Development Bank), organització financera per al desenvolupament econòmic dels països de l'Àsia
 Banc Africà del Desenvolupament (del seu nom en anglès African Development Bank), organització financera per al desenvolupament econòmic dels països de l'Àfrica
 Allgemeine Deutsche Biographie, obra de referència en biografies de l'àmbit cultural alemany
 Apple Desktop Bus, bus sèrie desenvolupat per Apple
 Active Dimension Battle, sistema de combat proposat pel videojoc de rol Final Fantasy XII